CL poate fi:
 Clor, element chimic cu simbolul Cl
 Chile, codul ISO 3166-1 al acestei țări
 .cl, domeniu de internet de nivel superior (TLD) pentru Chile
 Călărași, județ în România, codul ISO 3166-2:RO
 Caltanissetta, provincie în Italia, codul ISO 3166-2:IT
 Common Lisp, limbaj de programare
 cl.exe, compilatorul din linie de comandă al Microsoft Visual C++
 CL (cântareață), membră a fostei trupe 2NE1

 Consiliul Legislativ, organ consultativ de specialitate al Parlamentului României
 CL, prescurtarea pentru Consiliu local